Bernard Jouanneau (1941-2017), avocat français
 Daniel Jouanneau, haut fonctionnaire français
 Jacques Jouanneau (1926-2011), acteur français
 Joël Jouanneau (né en 1946), auteur et metteur en scène français de théâtre
 Julien Jouanneau (né en 1980), écrivain et journaliste français
 Stéphane Jouanneau, pratiquant français de la sarbacane sportive